Во́хтозеро (Во́хто) () — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.

Название 
 — пена,  — озеро.

Общие сведения 
Котловина ледникового происхождения.

Форма лопастная, вытянута с северо-востока на юго-запад. На озере 10 островов общей площадью 0,05 км².

Берега в основной части озера возвышенные, каменисто-песчаные. В северо-восточной части — заболоченные. Дно илистое, в прибрежной зоне — грунты каменисто-песчаные.

Приток через лесные ручьи. Из северо-восточной оконечности Вохтозера берёт начало река Вохта. Протекая ниже течением через озеро Насоновское, Вохта впадает в Верхнее Нёлгомозеро, откуда, протекая через Нёлгомозеро, воды попадают в Нижнее Нёлгомозеро — исток реки Малой Суны, впадающей в Сямозеро. Из Сямозера берёт начало река Сяпся, впадающая в Вагатозеро. Через последнее протекает река Шуя.

Высшая водная растительность представлена зарослями тростника, камыша и осоки в мелководных частях озера.

В озере обитают ряпушка, плотва, окунь, щука, ёрш.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Малой Суны
Озёра Кондопожского района